The Guggenheim Grotto — ирландская музыкальная группа, играющая в стиле фолк-поп.

История 
Группа была основана Кевином Мэем, Миком Линчем и Шэйном Пауэром в 2005 году в Дублине. Первый альбом коллектива, …Waltzing Alone, был выпущен в 2005 году самими музыкантами и распространялся только на территории Ирландии. Годом позднее он вышел в США на лейбле UFO Music.

В 2007 году песня «A Lifetime In Heat» получила премию (The 6th Annual Independent Music Award) как лучшая фолк-композиция.

В 2013 году группа сменила название на Storyman.

Стиль, влияние 
Ещё в 2005 году группу The Guggenheim Grotto называли «многообещающей». Сайт Musical Express писал:

Участники 
 Кевин Мэй — вокал, гитара, клавишные
 Мик Линч — вокал, гитара, бас

Дискография 
 2004 — A Lifetime in Heat (EP)
 2005 — …Waltzing Alone
 2007 — Told You So (EP)
 2008 — Tigers (EP)
 2008 — Happy the Man
 2010 — The Universe Is Laughing

Участие в фестивалях 
Группа участвовала в нескольких музыкальных фестивалях в Великобритании и США.
 Rocky Mountain Folks Festival в 2007 году (в городе Lyons, штат Колорадо)
 Three Rivers Arts Festival в 2010 году (Питтсбург, штат Пенсильвания)
 Milwaukee Irish Fest в 2010 году (Милуоки, штат Висконсин).
 Kansas Irish Festival в 2010 году (штат Канзас).
 Boston Folk Festival в 2010 году (в городе Бостон, штат Массачусетс)

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Блог группы на сайте MySpace
 Страница на Facebook

Примечания 

Фолк-группы Ирландии